Выпускные данные — часть выходных сведений печатного издания.

Размещаются на последней странице книги на месте исторического колофона. Согласно ГОСТу Р 7.0.4-2006 выпускные данные книжного издания содержат:
 дату подписания в печать;
 формат бумаги и долю листа;
 объем издания в условных печатных листах;
 тираж;
 номер заказа полиграфического предприятия;
 юридическое имя издателя и его адрес;
 юридическое имя полиграфического предприятия и его адрес.

Перед ними размещаются надвыпускные данные, в которые входят:
 заглавие серии;
 номер выпуска серии;
 вид издания по целевому назначению;
 полное имя автора (соавторов);
 заглавие издания;
 полное имя составителя (составителей).

По традиции (не регламентирован современным ГОСТом) после надвыпускных и перед выпускными данными приводят список лиц, принимавших участие в создании книги.

Где-то с конца 1940-х гг. в выпускных данных советских книг кроме количества условных печатных листов указывалось количество учётно-издательских листов. А примерно с начала 1980-х годов в советских и позднее в течение некоторого времени (в начале 1990-х годов) — в российских книгах в выпускных данных книги также указывалось количество условных краскооттисков.

Примечания

Ссылки 
 Никита Вознесенский. Оформление выпускных данных-1: как было
 Никита Вознесенский. Оформление выпускных данных-2: как есть
 Никита Вознесенский. Оформление выпускных данных-3: как можно